Hans Rüegg ist der Name folgender Personen:

* Hans Rüegg (Politiker, 1902) (1902–1972), Schweizer Politiker (DP), Stadtpräsident von Winterthur 
 Hans Rüegg (Politiker, 1918) (1918–1991), Schweizer Politiker (FDP) und Wirtschaftsführer